Кратер Эратосфен () — крупный ударный кратер на границе моря Дождей и залива Зноя на видимой стороне Луны. Название присвоено в честь древнегреческого математика, астронома и географа Эратосфена (ок. 276—196 до н. э.) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к эратосфенскому периоду, который и назван по наименованию данного кратера.

Описание кратера 

Селенографические координаты центра кратера — , диаметр — 59 км, глубина — 3,43 км.

Кратер имеет чёткий вал, много террас, мощный внешний вал, много пиков на дне, цепочку, неровный характер дна, лаву на дне, не имеет лучевой системы, находится на равнине.

В 1959 группа Военного Агентства по Баллистическим Ракетам (ABMA) в рамках проекта Horizon рассматривала район в 60 км к юго-востоку от кратера Эратосфен как один из вариантов места размещения постоянной лунной базы.

Сателлитные кратеры

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны 
 Снимки кратера с борта Аполлона-12, Аполлона-15, Аполлона-17 
 Снимок Веса Хиггинса 
 Кратер Эратосфен на карте LAC-58 
 Селенографическая карта окрестностей кратера 
 
 PDF newsletter — The Lunar Observer: Feature of the Month — MARCH 2006: FOCUS ON: Eratosthenes

Кратеры Луны